konwencja społeczna - zespół norm i standardów rządzących życiem społecznym,
 konwencja – umowa międzynarodowa
 konwencja – sztuczna odzywka w brydżu
 konwencja literacka